Алексе́й Ива́нович Пархо́менко () — советский художник кино и театра, сценограф, декоратор. Народный художник РСФСР (1974), лауреат двух Сталинских премий первой степени (1950, 1952).

Биография

Годы юности и учебы 
Родился 26 февраля (11 марта) 1911 года в деревне Панфилово (ныне Калманский район, Алтайский край). В начале 1920-х годов переехал в Барнаул, обучался в общеобразовательной школе, а с третьего класса посещал занятия в городской студии изобразительного искусства. Со второй половины 1920-х годов работал в театре помощником декоратора.

В 1930 году по путёвке-рекомендации от профсоюза работников Барнаульского театра уехал в Москву и поступил на декорационное отделение Московского государственного техникума изобразительных искусств памяти восстания 1905 года. Педагогами Пархоменко были К. К. Зефиров и Н. М. Чернышёв — члены художественного объединения «Маковец». В 1934 году окончил училище с отличием. В 1934—1936 годах служил в РККА. С 1936 года начал работать декоратором-исполнителем на киностудии «Мосфильм». В 1938 году по конкурсу получил первую самостоятельную работу — оформление фильма-сказки «Волшебное зерно».

Участник Великой Отечественной войны.

За годы работы на студии разработал декорационное оформление порядка сорока кинокартин различных по жанру и тематике в сотрудничестве с режиссёрами: М. И. Роммом, М. К. Калатозовым, Э. А. Рязановым, А. А. Аловым и В. Н. Наумовым и другими.

В 1960-е годы работал в Театре имени Моссовета, создавал декорации для спектаклей «Ленинградский проспект» (1962), «Совесть» (1963) и «Полк идёт» (1967).

Помимо работ к кинофильмам и театральным постановкам, Пархоменко является автором станковых произведений: пейзажей, портретов, жанровых зарисовок, исполненных в различных графических техниках. Серии акварелей и рисунков созданы им во время творческих командировок в Болгарию (середина 1950-х годов, 1971 год), Францию (1959—1960 годы), ГДР (1960—1961 годы), Турцию (1971), поездок по СССР.

Участник выставок с 1934 года. Первая персональная выставка состоялась в 1957 году в Москве. В дальнейшем персональные выставки в Москве проходили в 1962, 1972, 1981, 1990-х и 2010 годах, в 1982 в Ленинграде, в 1985 в Йошкар-Оле.

Член ВКП(б) с 1944 года, член Союза кинематографистов СССР (Москва).

Скончался 31 июля 1987 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Работы художника находятся в собраниях Музея кино и Московского музея современного искусства, Музея-усадьбы П. И. Чайковского в Воткинске, основной фонд работ А. Пархоменко хранится у его дочери, художницы Натальи Пархоменко (род. 1938).

Избранная фильмография 

  — Волшебное зерно
  — Марите
  — Падение Берлина (совм. с В. Каплуновским)
  — Кавалер Золотой Звезды
  — Адмирал Ушаков (совм. с Л. Шенгелией, А. Вайсфельдом)
  — Корабли штурмуют бастионы (совм. с Л. Шенгелией, А. Вайсфельдом)
  — Верные друзья
  — Ромео и Джульетта
  — Убийство на улице Данте
  — Урок истории (совм. с А. Грозевым)
  — Девушка без адреса
  — Трудное счастье
  — Василий Суриков
  — Нормандия-Неман
  — Пять дней, пять ночей (совм. с Г. Нитцшке)
  — Любушка
  — Встреча на переправе
  — Утренние поезда
  — Секрет успеха
  — Хоккеисты
  — Скверный анекдот
  — Щит и меч
  — Бег
  — Возвращение к жизни
  — Опасный поворот
  — Нейлон 100 %
  — Дни Турбиных
  — Легенда о Тиле (совм. с Е. Черняевым)
  — Старомодная комедия (совм. с К. Форостенко)
  — Факты минувшего дня
  — Время и семья Конвей

Награды и звания 
 медаль «За трудовую доблесть» (6 марта 1950) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием.
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945) 
 Сталинская премия первой степени (1950) — за фильм «Падение Берлина» (1949)
 Сталинская премия первой степени (1952) — за фильм «Кавалер Золотой Звезды» (1950)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1957)
 народный художник РСФСР (1974)

Примечания

Литература 
 
 
 
 Алексей Пархоменко. 1911—1987. Каталог выставки. М., 1990.
 Алексей Пархоменко. Хроника лет… Сост. Н. А. Пархоменко. М., 2005.

Источники 
 Использована неопубликованная биографическая статья научного сотрудника Московского музея современного искусства Анны Арутюнян

Ссылки 
 Пархоменко Алексей Иванович  // История кинематографа
 Пархоменко Алексей Иванович // Энциклопедический проект «Личности»

Персоналии:Мосфильм
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза художников СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище